Това е списъкът с епизоди на сериала „Стоте“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Общ преглед

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2014 – 2015)

Сезон 3 (2016)

Сезон 4 (2017)

Сезон 5 (2018)

Сезон 6 (2019)

Сезон 7 (2020)

Източници 

Стоте (сериал)
Стоте (сериал)